

Patronymes 
Kotchkine (masculin ; ) ou Kotchkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Kotchkine (1934-), spécialiste soviétique du combiné nordique
 Mikhaïl Kotchkine (1979-), biathlète russe

Voir aussi 
 

Patronyme russe